Оромокто:
 Оромокто (город) — город в Канаде, расположен в графстве Санбери провинции Нью-Брансуик.
  — высшее учебное заведение в одноимённом канадском городе.
  — один из избирательных округов канадской провинции Нью-Брансуик.
  — озеро в канадской провинции Нью-Брансуик, расположено немного южнее графства Йорк.
  — река в канадской провинции Нью-Брансуик, приток реки Сент-Джон.
  — индейская резервация на территории графства Санбери, в канадской провинции Нью-Брансуик.

См. также 
 Оромо (значения)